Ljudmila Georgijevna Karatjkina (), född 3 september 1948 i Rostov-na-Donu, är en rysk-sovjetisk astronom.

Hon var verksam vid Institutet för teoretisk astronomi i Leningrad och Krims astrofysiska observatorium.

Minor Planet Center listar henne som upptäckare av 130 asteroider.

Asteroiden 8019 Karachkina är uppkallad efter henne.

Asteroiden 8089 Yukar är uppkallad efter hennes make Jurij Vasiljevitj Karatjkin.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av LG Karatjkina

Referenser 

Sovjetiska astronomer
Ryska astronomer
Födda 1948
Kvinnor
Levande personer
Astronomer under 1900-talet